UEFA Europska liga 2018./19. je 48. izdanje druge najjače klupske nogometne lige u Europi te deseto izdanje pod nazivom UEFA Europska liga otkad je zamijenila bivši Kup UEFA. Finale će se igrati na Olimpijskom stadionu u Bakuu u Azerbajdžanu, a pobjednik ovogodišnjeg natjecanja UEFA Europska liga igrat će protiv pobjednika UEFA Lige prvaka 2018./19. u UEFA Superkupu te će time automatski ostvariti mjesto dogodine u UEFA Ligi prvaka 2019./20.

Prošlogodišnji prvak je španjolski nogometni klub Atlético Madrid.

Momčadi u natjecanju 
U sezoni 2018./19., ukupno sudjeluje 213 momčadi iz svih 55 UEFA-ina saveza. Klubovi su razmješteni prema UEFA koficijentima države iz koje dolaze.

Broj klubova po UEFA-inom rangu:

Države ranga od 1 do 51 imaju 3 kluba
 Države ranga od 52 do 54 imaju 2 kluba

Kosovo i Lihtenšajn imaju po jednog predstavnika u UEFA Europskoj ligi u sezoni 2018./19.

Pobjednici Lige prvaka 2017./18. i Europske lige 2017./18. imaju osigurano mjesto u Ligi prvaka za ovu sezonu u slučaju da se ne kvalificiraju preko njihovog nacionalnog prvenstva. Za UEFA Europsku ligu 2018./19., nogometnim savezima se dodjeljuju mjesta u skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2017. godine. Uzima se u obzir njihov učinak u europskim natjecanjima od 2012./13. do 2016./17.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Unutarnje poveznice 

 UEFA Europska liga
 UEFA Liga prvaka 2018./19.

Vanjske poveznice 

 Službene stranice UEFA Europske lige

Izvori 

Sezone UEFA Europske lige